A franciaországi Poitiers mellett az európai történelem két sorsfordító ütközete zajlott le:

Poitiers-i csata (732) 732-ben Martell Károly frank majordomus itt állította meg a muszlim arabok nyugat-európai előretörését
Poitiers-i csata (1356): 1356-ban az angolok itt mészárolták le a francia lovagsereg színe-javát, és ejtették fogságba II. János francia királyt a százéves háború folyamán